Телем () — в древнегреческой мифологии сын Еврима, прорицатель у циклопов. Он предсказал Полифему, что Одиссей ослепит его.

— Горе! Сбылось надо мной предсказание древнее нынче!
Был здесь один предсказатель, прекрасный на вид и высокий,
Сын Еврима Телам, знаменитейший в людях провидец.
Жил и состарился он, прорицая циклопам в земле их.
Он предсказал мне, что это как раз и случится со мною, —
Что от руки Одиссея я зренье свое потеряю.

Примечания

Ссылки 
 

Мифические существа в древнегреческой мифологии
Сицилия в древнегреческой мифологии
Прорицатели
Одиссея